Питер Уорд:
 Уорд, Питер (род. 1949) — палеонтолог, профессор биологии и наук о Земле и космосе в Вашингтонском университете, Сиэтл.
 Уорд, Питер (род. 1955) — английский футболист, который наиболее успешно выступал за «Брайтон энд Хоув Альбион».